The Nutty Professor (1963) van Jerry Lewis 
Het vervolg uit 2008 op de Jerry Lewis film: The Nutty Professor (2008)
De remake met Eddie Murphy, zie The Nutty Professor (1996)
Het vervolg van de film uit 1996, zie Nutty Professor II: The Klumps